Terrugem ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Terrugem (Elvas), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Elvas
 Terrugem (Sintra), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sintra